Анте́нно-ма́чтовое сооруже́ние (АМС) — общее название для антенной опоры, входящей в состав оборудования площадки размещения радиоэлектронных средств (РЭС) связи.

По типу антенно-мачтовые сооружения различаются на свободностоящие — трубостойки, столбы, башни, и мачтового типа, с оттяжками.

Как правило, антенно-мачтовые сооружения имеют несущие металлические конструкции из стали и фундамент из армированного бетона. Требования к проектированию и расчету стальных конструкций антенно-мачтовых сооружений приведены в СП 16.13330.2017 и СП 20.13330.2016. Требования к проектированию оснований — в СП 22.13330.2016.

Появились и используются несущие конструкции опор из других материалов, к примеру, из алюминия и углепластиков.

Надежность и безопасность антенно-мачтовых сооружений обеспечивается принятым эксплуатирующей организацией регламентом технического обслуживания и контролем степени механической безопасности в соответствии с ГОСТ 31937-2011 с помощью системы мониторинга технического состояния несущих конструкций антенного сооружения.

В качестве термина, аналогичного понятию АМС, в англоязычных странах используется слово  — башня.

Для создания и обслуживания антенно-мачтовых сооружений имеются специализированные организации, в РФ с 2014 года  ГК Сервис-Телеком.

Примечания

Ссылки

Литература 
 

Инженерные сооружения
Радиоэлектроника
Сотовая связь
Строительные элементы и конструкции
Телекоммуникационная инфраструктура